Osoby o tym nazwisku:
 Aneta Wojdyło – polska inżynier technologii żywności i żywienia
 Kamila Wojdyło – polska psycholog
 Marek Wojdyło – polski pisarz
 Witold Wojdyło – polski historyk